MTV Europe Music Award в номінації «Найкращий концертний виконавець» категорія нагород MTV Europe Music Awards. Присуджується з 1995 року, відколи була вручена Take That за їхній концертний тур . U2 та Ед Ширан єдині, хто здобули цю нагороду двічі. На церемоніях нагородження 2007 та 2008 років називалася Найкращий хедлайнер.

Переможці та номінанти 
Переможці вказані першими і виділені жирним.

1990-ті

2000-ті

2010-ті

Примітки 

MTV Europe Music Awards
Нагороди, засновані 1995
Засновані в Європі 1995